Абха́зская литерату́ра — письменная литература на абхазском языке. Возникла в начале XX века.

Фольклор 
Среди фольклорных произведений абхазского народа выделяются героический эпос о «нартах», исторические сказания из прошлого (в том числе про князей Маршаньевых), разбойничьи песни, сатирические песни, песни о Кавказской войне, ритуальные песни и «охотничья» проза и поэзия.

Абхазский фольклор активно собирал и изучал Д. И. Гулиа, издавший книги «Абхазские пословицы, загадки, скороговорки» (Тифлис, 1907), «Абхазские народные приметы о погоде» (Сухум, 1922), «Культ козла у абхазов», «Абхазские заклинания», «Охотничий язык у абхазов и боги охоты» (1926), «Сухум — не Диоскурия» и др.

Ранняя учебная литература и журналистика 
Вплоть до 1920-х годов художественной литературы и прессы на абхазском языке не существовало.

В 1862 году российский учёный П. К. Услар издал первую грамматику абхазского языка — монографию «Абхазский язык». К этой книге была приложена первая абхазская азбука, основанная на кириллице.

Позднее, в 1882 году, появилась первый абхазская букварь, созданная Д. И. Гулиа и К. Д. Мачавариани.

В 1900-е годы над созданием письменных текстов на абхазском языке с использованием латинской графики работает специальный «Переводческий комитет», благодаря которому были изданы первые абхазские книги — по закону божьему и «Книга для чтения». В начале десятилетия русским востоковедом бароном П. К. Усларом был составлен абхазский букварь — «Апсва анбан».

А. М. Чочуа — составитель букваря, хрестоматии для второго—третьего годов обучения (Сухум, 1923) и абхазско-грузинско-русского самоучителя (Сухум, 1926).

Абхазская пресса возникла после 1917 года. Первая газета на абхазском языке издавалась сначала Д. И. Гулиа, а затем С. Я. Чанба; первое время она называлась «Абхазия», потом — «Красная Абхазия» («Аҧсны ҟаҧшь»).

Становление традиций художественной литературы 
Родоначальник абхазской литературы — Дмитрий Иосифович Гулиа, писавший свои произведения как на абхазском, так и на русском языках (в частности, на русском языке им написана «История Абхазии» (Тифлис, 1925). Поэтическое творчество Гулия включает два стихотворных сборника («Сборник стихотворений», Тифлис, 1912; «Стихи, сатиры и песни», Сухум, 1923), которые включают произведения, разрабатывающие темы и приёмы абхазского фольклора, поэму «Любовное письмо» (Тифлис, 1913). Д. И. Гулия создал также повесть «Под чужим небом» (повествующую о сосланном в Сибирь абхазском крестьянине, который принял наказание за преступление князя), ряд переводов с русского и грузинского языков, в том числе театральных пьес.

Среди других абхазских авторов 1920-х годов — поэт Иуа Когониа («Абхазские поэмы», Сухуми, 1924), драматург и исследователь Самсон Чанба (пьесы «Махаджиры», «Дева гор»; книга «География Абхазии», Сухуми, 1925), драматург и переводчик Мушни Хашба (комедия «Ачапшара», или «Посещение больного», перевод на абхазский язык «Хаджи-Мурата» Л. Н. Толстого), драматург С. Бжания.

Примечания

Ссылки 
Художественные произведения:
 Алексей Гогуа. Произведения в двух томах. — Сухум, 2009
 Искандер Фазиль «Сандро из Чегема»
 Искандер Фазиль «Созвездие Козлотура»
 Искандер Фазиль «Софичка»
 Сборник «Поэты Абхазии» (1941)
 Шария В. Дорога на Чумкузбу
 Шинкуба Баграт. «Последний из ушедших»
 Шинкуба Баграт. Стихи (из сборника «Избранное»)
 Шинкуба Баграт. Рассечённый камень: Роман, повесть, рассказ. — Сухум, 2011

Фольклор:
 Абхазские пословицы
 Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев (Подготовка текста Ш. Д. Инал-ипа, К. С. Шакрыл, Б. В. Шинкуба. Вступительная статья Ш. Д. Инал-ипа.)

Литература по языкам